Gerberhof steht für

 Gerberhof (Coburg), denkmalgeschütztes Gebäude in Coburg
 Gerberhof (Hannover), das zum Amt der Schuhmacher zu Hannover zählende ehemalige Gebäude zum Gerben von Leder
Siehe auch:
 Gärbershof